Кратер Абу-ль-Фида () — ударный кратер в центральной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь арабского историка и географа Абу-ль-Фида (1273—1331) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

На северо-западе от кратера располагается кратер Андел, на севере кратер Доллонд, на северо-востоке кратеры Кант и Декарт, на юго-востоке кратер Тацит, на юго-юго-востоке кратер Аль-Мамун. От южной части вала кратера Абу-ль-Фида в направлении северной части вала кратера Аль-Мамун тянется цепочка кратеров Абу-ль-Фиды, простираясь далее на расстояние 210 км и пересекая уступ Алтай. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 62,2 км, глубина 1,23 км.

Южная и северо-восточная часть вала кратера испещрены многочисленными мелкими кратерами, юго-западная часть пересечена долинами. Внутренний склон вала заметно шире в восточной части, северная часть уже и сильно разрушена, на всём протяжении внутренний склон сглажен, по всей вероятности в результате сейсмической активности при соседних импактах. Наибольшая высота вала над окружающей местностью составляет 1250 м, объём кратера составляет приблизительно 3700 км³. Дно чаши кратера заполнено либо породами, выброшенными при имбрийском импакте, либо лавовыми потоками, имеет относительно ровный рельеф без заметных структур. Центральный пик отсутствует, по всей вероятности скрыт при заполнении кратера.

Сечение кратера 

На приведённом графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Абу-ль-Фида E, O, R включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Сателлитные кратеры Абу-ль-Фида A, F, M включены в список кратеров с тёмными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-14, Аполлона-16.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Абу-ль-Фида на карте LAC-78.
 Кратер Абу-ль-Фида на карте LM-78.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны